Onchidiidae är en familj av snäckor. Onchidiidae ingår i ordningen Systellommatophora, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Onchidiidae 14 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Onchidiidae